TX poate fi:

 Texas, codul poștal al acestui stat SUA
 Turkmenistan, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Legături externe 
  „TX” la acronymfinder.com